Duala – miasto w Kamerunie,
 Duala – plemię afrykańskie, zamieszkujące Kamerun,
 duala – język z rodziny bantu.